Ay (faraó) — da XVIII dinastia ()
Ay (Marne) — comuna francesa do departamento de Marne
Língua aimará — cujo código ISO 639-1 é ay
Finnair — comapnhia aérea finlandesa cujo código IATA é AY
AY-3-8910 — circuito integrado gerador de sons conhecido como chip AY